Spektrum (von lateinisch spectrum „Bild, Erscheinung, Gespenst“) steht für:

 Spektrum (Physik), Verteilungsfunktion einer physikalischen Größe
 Frequenzspektrum, als Kurzform: die Zusammensetzung eines Signals aus verschiedenen Frequenzen

Mathematik:
 in der linearen Algebra die Menge der Eigenwerte, siehe Eigenwertproblem #Spektrum und Vielfachheiten
 Spektrum (Graphentheorie), Eigenwerte der Adjazenzmatrix
 Spektrum (Operatortheorie), Funktionalanalysis
 Spektrum eines Ringes, in der Algebra die Menge der Primideale eines Ringes
 Spektrum (Topologie), algebraische Topologie

Werktitel:
 Spektrum (Roman), original Spectr, Roman von Sergei Wassiljewitsch Lukjanenko (2002)
 Spektrum (Herder), Taschenbuchreihe im Verlag Herder
 Spektrum (Buchreihe), Buchreihe in der DDR (1968–1993)
 Spektrum (Zürich), internationale Vierteljahresschrift für Dichtung und Originalgrafik
 Spektrum der Wissenschaft, als Kurzform, ein Wissenschaftsmagazin
 Spektrum.de, Online-Wissenschaftsportal der Zeitschrift Spektrum der Wissenschaft

Weiteres:
 Spektrum (Band), britische House-Band (ab 1999)
 Spektrum (Festival), Musikfestival in Hamburg (ab 2012)
 Oslo Spektrum, Multifunktionsarena in Oslo

Siehe auch:
 Politisches Spektrum
 Primäres Spektrum (Begriffsklärung)
 Springer Spektrum (Verlag)

 Spectrum (Begriffsklärung)